Лейтон Бейнс (, * 11 грудня 1984, Кіркбі) — англійський футболіст
 Ліза Бейнс (; 1955—2021) — американська акторка
 Ліндон Бейнс Джонсон — 36-й президент США.
 Леслі Еверетт Бейнс (; 23 березня 1902, Барнс (Лондон), Суррей, Англія — 13 березня 1989, Суонідж, Дорсет, Англія) — англійський авіаційний інженер.
Прізвища